Connor McMichael (né le  à Ajax, en Ontario, au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il évolue à la position de centre.

Biographie

En club

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2017-2018 || Bulldogs de Hamilton || LHO ||32 ||5 ||5 ||10 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Knights de London || LHO ||28 ||3 ||3 ||6 ||4 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2018-2019 || Knights de London || LHO ||67 ||36 ||36 ||72 ||19 ||11 ||2 ||3 ||5 ||2 
|-
| 2019-2020 || Knights de London || LHO || 52 ||47 ||55 ||102 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Capitals de Washington || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Bears de Hershey || LAH || 33 || 14 || 13 || 27 || 14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Capitals de Washington || LNH || 68 || 9 || 9 || 18 || 10 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0

| 69 || 9 || 9 || 18 || 12 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0

Au niveau international 

| 2017 || align="left"| Défi mondial -17 ans ||6 ||1 ||3 ||4 ||0 || align="left"| place 
|-
| 2020 || align="left"| Championnat du monde junior ||7 ||5 ||2 ||7 ||0 || align="left" | Médaille d'or
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 4 || 4 || 8 || 4 || align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en janvier 2001
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Bulldogs de Hamilton (LHO)
Joueur des Knights de London
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Capitals de Washington